Мамедов () — прізвище азербайджанського походження.

Персоналії 
 Мамедов Абульфат Гейдар огли (1898—1957) — голова Азербайджанської республіканської ради профспілок, народний комісар землеробства Азербайджанської РСР. Член ЦК КП(б) Азербайджану. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Мамедов Алекпер Амірович — радянський азербайджанський футболіст.
 Мамедов Гюндуз Айдинович — український правознавець, прокурор Автономної Республіки Крим (з 22.08.2016), старший радник юстиції, кандидат юридичних наук.
 Мамедов Ігор Борисович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Камран Мамедов — азербайджанський борець греко-римського стилю.
 Мамедов Катіб Сафар огли — відомий український скульптор азербайджанського походження, педагог, доцент. Заслужений художник України (2008).
 Мамедов Мурад Сахавет-огли — азербайджанський борець греко-римського стилю.
 Ніджат Мамедов — азербайджанський шахіст, гросмейстер (2006).
 Новруз Ісмаїл огли Мамедов — прем'єр-міністр Азербайджану
 Мамедов Раміз Міхманович — колишній російський футболіст азербайджанського походження, гравець збірної Росії.
 Самір Мамедов (1988) — азербайджанський боксер, призер чемпіонату світу та Європи серед аматорів.
 Мамедов Сергій Олександрович (1967—2011) — український кримінальний авторитет, який був найвпливовішим із числа злодіїв у законі країни.
 Мамедов Суммани Махмадали ( 1952) — український живописець.
 Мамедов Талех Велі-огли — азербайджанський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи.
 Теймур Мамедов (1993) — азербайджанський боксер, призер Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, чемпіон Європи.
 Мамедов Хаджи-Мурат Миколайович — український кінооператор, кінорежисер.
 Чингіз Мамедов — киргизький дзюдоїст, прапороносець на Олімпійських іграх 2012.
 Ягуб Мамедов — азербайджанський вчений і політичний діяч, виконувач обов'язків президента Азербайджану у 1992 році.

Мамедова 
 Шевкет Гасан кизи Мамедова — азербайджанська радянська оперна співачка, народна артистка СРСР.
 Мамедова Діана Русланівна (* 1998) — азербайджанська футболістка, півзахисниця російського клубу «Єнісей» та національної збірної Азербайджану.
 Наталія Олександрівна Мамедова ( 1984) — українська та азербайджанська волейболістка, нападаюча збірної Азербайджану і казахстанського клубу «Алтай» (Усть-Каменогорськ).
 Мамедова Сіддіга Рза-кизи (1925—2017) — радянський і азербайджанський учений-ентомолог, доктор біологічних наук, професор, дійсний член Національної академії наук Азербайджану.

Примітки 

Прізвища